Magallanes est la déclinaison espagnole de  :

Toponyme 

D'après Fernand de Magellan, navigateur

la Région de Magallanes et de l'Antarctique chilien,
 la Province de Magallanes

Magallanes (Agusan del Norte)
 Magallanes (Cavite)
 Magallanes (Sorsogon)

l'équipe de base-ball de la ville de Valencia.

Patronyme 

  (1869-1927), martyr mexicain.
 Juan Pablo Magallanes (1982-), coureur cycliste mexicain.

Autres
 Magallanes, un navire de guerre de la marine chilienne
 Magallanes, un film réalisé par Salvador del Solar sorti en 2015

Patronyme hispanique